Romagny, commune française de la Manche
 Romagny, commune française du Haut-Rhin
 Romagny-sous-Rougemont, commune française du Territoire de Belfort